Чемпионат Свазиленда по футболу  — высшая футбольная лига королевства Свазиленд, созданная в 1976 году.

Предыдущие победители 

 1976 : Мбабане Хайлендерс
 1980 : Мбабане Хайлендерс
 1981 : Писмейкерс
 1982 : Мбабане Хайлендерс
 1983 : Манзини Уондерерс
 1984 : Мбабане Хайлендерс
 1985 : Манзини Уондерерс
 1986 : Мбабане Хайлендерс
 1987 : Манзини Уондерерс
 1988 : Мбабане Хайлендерс
 1989 : Денвер Сандаунз
 1990 : Денвер Сандаунз
 1991 : Мбабане Хайлендерс
 1992 : Мбабане Хайлендерс
 1993 : Мбабане Своллоуз

 1994 : Илевен Мен Ин Флайт
 1995 : Мбабане Хайлендерс
 1996 : Илевен Мен Ин Флайт
 1997 : Мбабане Хайлендерс
 1998 : не проводился
 1998/99 : Манзини Уондерерс
 1999/00 : Мбабане Хайлендерс
 2000/01 : Мбабане Хайлендерс
 2001/02 : Манзини Уондерерс
 2002/03 : Манзини Уондерерс
 2003/04 : Мхламбанятси Роверс
 2004/05 : Мбабане Своллоуз
 2005/06 : Роял Леопардс
 2006/07 : Роял Леопардс
 2007/08 : Роял Леопардс

 2008/09 : Мбабане Своллоуз
 2009/10 : Янг Баффалоз
 2010/11 : Грин Мамба
 2011/12 : Мбабане Своллоуз
 2012/13 : Мбабане Своллоуз
 2013/14 : Роял Леопардс
 2014/15 : Роял Леопардс
 2015/16 : Роял Леопардс
 2016/17 : Мбабане Своллоуз
 2017/18 : Мбабане Своллоуз
 2018/19 : Грин Мамба
 2019/20 : Янг Баффалоз
 2020/21 : Роял Леопардс

Победы клуба

Ссылки 
 Официальный сайт Премьер-лиги
 RSSSF История соревнования

Футбол в Эсватини
Эсватини